Суперкубок УЕФА 1992 года — 18-й розыгрыш состоялся между победителем Лиги чемпионов «Барселоной» и победителем Кубка кубков бременским «Вердером».

Матчи

Первый матч

Ответный матч

Ссылки 
 Кубок европейских чемпионов 1991/1992
 Кубок обладателей кубков УЕФА 1991/1992

1992
Футбол в Европе в 1992 году
Матчи ФК «Барселона»
Матчи ФК «Вердер»
События 10 февраля
Февраль 1992 года
Международные спортивные соревнования в Бремене
Спорт в Германии в 1992 году
Международные соревнования по футболу в Германии
События 10 марта
Международные спортивные соревнования в Барселоне
Март 1992 года
Международные соревнования по футболу в Испании
Спорт в Испании в 1992 году